Gamones puede referirse a:
Gamones, municipio de Zamora;
Gamones, despoblado en Palazuelos de Eresma (Segovia);
El nombre común de la planta Asparagus albus;
El nombre común de la planta Asphodelus aestivus;
El nombre común de la planta Asphodelus fistulosus;
El nombre común de la planta Asphodelus macrocarpus;
El nombre común de la planta Asphodelus ramosus;